Peter Šlamiar, slovaški hokejist, * 26. februar 1977, Slovaška.

Šlamiar je bil leta 1995 kot 143. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. Kariero je začel pri klubu HKm Zvolen v slovaški ligi, v sezonah 2003/04 in 2004/05 je igral za KHL Medveščak, za tem pa tri sezone za HK Slavija. V sezoni 2004/05 mednarodne lige je bil osmi strelec z dvanajstimi goli in štirimi podajami na osemnajstih tekmah, z Medveščakom pa je osvojil četrto mesto. V sezoni 2005/06 slovenske lige je bil, zdaj v dresu Slavije, deseti strelec prvenstva z devetnajstimi goli in desetimi podajami, s klubom pa je osvojil naslov podprvaka. V sezoni 2006/07 slovenske lige je s klubom ponovil naslov podprvaka, sam pa je bil drugi strelec prvenstva z enaindvajsetimi goli in petindvajsetimi podajami. Slavija je tudi v mednarodni ligi osvojila naslov podprvaka, Šlamiar pa je bil peti strelec s sedmimi goli in šestimi podajami na petnajstih tekmah. Od sezone 2007/08 je član kluba Sheffield Scimitars v britanski ligi, od sezone 2009/10 je tudi kapetan, po koncu sezone pa se je upokojil.

Pregled kariere

|-
| HKm Zvolen
| Slovaška liga
| 93/94
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 95
|
| 5
| 5
| 8
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Beauport Harfangs
| QMJHL
| 95/96
|
| 37
| 7
| 10
| 17
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sherbrooke Faucons
| QMJHL
| 95/96
|
| 18
| 4
| 5
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Shawinigan Cataractes
| QMJHL
| 96/97
|
| 23
| 8
| 10
| 18
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VTJ Spišská Nová Ves
| Slovaška liga
| 99/00
|
| 32
| 5
| 6
| 11
| -22
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TEV Miesbach
| Nemška 3. liga
| 00/01
|
| 29
| 16
| 12
| 28
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Nitra
| Slovaška liga
| 01/02
|
| 25
| 2
| 2
| 4
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen
| Slovaška liga
| 02/03
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen B
| Slovaška 2. liga
| 02/03
|
| 13
| 5
| 2
| 7
| +1
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HKm Zvolen B
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|KHL Medveščak
| Hrvaška liga
| 03/04
|
|
| 6
| 9
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 6
| 3
| 9
|
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 6
| 7
| 3
| 10
|
| 12
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| KHL Medveščak
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 24
| 16
| 4
| 20
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 15
| 12
| 9
| 21
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| -4
| 10
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 21
| 19
| 10
| 29
|
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan="2"|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 7
| 6
| 13
| +4
| 20
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 20
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 24
| 21
| 22
| 43
|
| 72
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Sheffield Scimitars
| Britanska liga
| 07/08
|
| 38
| 27
| 29
| 56
|
| 70
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 10
|-
| Sheffield Scimitars
| Britanska liga
| 08/09
|
| 49
| 30
| 30
| 60
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sheffield Scimitars
| Britanska liga
| 09/10
|
| 49
| 24
| 35
| 59
|
| 62
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 477
| bgcolor="#7FFF00" | 233
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" | 453
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 641
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Glej tudi
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Hokejisti HKm Zvolen
Hokejisti Beauport Harfangs
Hokejisti Sherbrooke Faucons
Hokejisti Shawinigan Cataractes
Hokejisti HK VTJ Spišská Nová Ves
Hokejisti TEV Miesbach
Hokejisti HK Nitra
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti Sheffield Scimitars